«Большо́й» () (1988) — семейная комедия в жанре фэнтези с Томом Хэнксом, завоевавшая ряд престижных наград.

Режиссёром картины, одним из сценаристов которой была его сестра, должен был стать Стивен Спилберг, но позже его место заняла Пенни Маршалл.

По версии Американского института киноискусства фильм занимает 42-е место в списке 100 комедий и 10-е место в списке «10 фэнтези-фильмов» в 10 фильмах из 10 жанров.

Сюжет 
12-летний Джошуа Баскин, живущий с родителями и младшей сестрой Рэйчел, с которой он вынужден делить комнату, в Клиффсайд-Парке, штат Нью-Джерси, страдает от подростковых комплексов и мечтает поскорее стать взрослым. В парке аттракционов его не пускают на карусель «Super Loops» из-за маленького роста, и это видит Синтия Бенсон, старшая девушка, на которую он пытается произвести впечатление. В уличном игровом автомате-исполнителе желаний «Золтер молвит» за 25 центов он загадывает «стать большим», при этом работающий автомат даже не подключён к сети. На следующий день, после ночной грозы, 12 сентября 1987 года, Джошуа просыпается и с удивлением обнаруживает, что превратился в 30-летнего мужчину.

Ему приходится бежать из дома на велосипеде, переодевшись в отцовскую одежду. Парка аттракционов не оказывается на месте. Вернувшись, он до смерти пугает мать, кидающуюся на него с ножом и думающую, что он похитил её сына. Друг Джошуа – Билли – поначалу тоже пугается, но тому удаётся переубедить его, спев их любимую песню. Миссис Баскин даёт показания полиции. Билли тайно выносит сумку с вещами из своего дома и даёт своему другу немного денег, взятых у отца. Друзья снимают комнату на ночь, Билли обещает прийти утром в 8:30. Мальчика в теле мужчины окружают неприятные звуки – крики, ссоры, выстрелы, которые доводит его до слёз, он зовёт маму.

Друзья отправляются в Нью-Йорк и начинают искать игровой автомат «Золтер». Выясняется, что информацию по запросу они получат только через шесть недель. Будучи взрослым, Джошуа вынужден искать заработок. Пройдя собеседование с придуманными последними цифрами социальной страховки с уже имеющимися к шифру от шкафчика Билли и выдумав, что учился в университете Джорджа Вашингтона, главный герой получает работу оператора компьютеров для системного управления в фирме «Игрушки Макмиллана» (MacMillan Toy Company).

Высокопоставленная сотрудница фирмы Сьюзен Лоуренс говорит своему любовнику Полу, что показатели продаж продукции упали за последние месяцы. Джош звонит матери и, притворившись похитителем, говорит ей, что с её сыном всё в порядке. Миссис Баскин плачет, услышав, как тот напевает песню, которую она пела Джошу во младенчестве.

Вскоре он получает свою первую зарплату – 182 доллара. Билли помогает ему обналичить чек, и на протяжении всего дня друзья развлекаются. Он вновь звонит домой и узнаёт у отца, какие таблетки тот использует от боли в животе для Рэйчел, обыграв это как социальный опрос. Мистер Макмиллан – начальник Джошуа – замечает, как его сотрудник дурачится как ребёнок в торговом центре, и таким образом Джошу удаётся привлечь внимание главы компании. Они вместе играют на «Ходячем пианино», чем вызывают восторг публики.

Через несколько дней после начала работы главный герой уже становится вице-президентом по разработке новой продукции, что не нравится его сотруднику Полу. Вместе со своей любовницей Сьюзен он тщетно пытается выяснить, откуда взялся их новый коллега. Подросток в душе, главный герой хорошо разбирается в том, какие игрушки будут пользоваться спросом на рынке, и на заседании совета предлагает новое изобретение — робота, превращающегося в жука, взамен старой модели – небоскрёба, забавно который не выглядит. Это ещё больше выводит из себя Пола. С новым солидным заработком Джошу удаётся переехать из комнаты в дешёвом мотеле в просторную роскошную квартиру, оборудовав ту под игровую комнату с развлечениями – батутом и автоматами с бесплатной газировкой и игрой в пинбол. Со своим другом Билли он дурачится, сбросив с крыши рядом с доставщиком наполненный водой шарик. Джош пишет письмо родителям о том, что с ним хорошо обращаются и отпустят примерно через месяц.

Друзья берут напрокат белый костюм на предстоящую вечеринку, в таком наряде Джош сразу бросается в глаза. Его стремительный карьерный рост и детская непосредственность привлекают внимание Сьюзен, которой наскучило одно и то же окружение и разговоры. Они покидают мероприятие на лимузине. Пока та делает двусмысленные намёки, непоседливый Джош крутится туда сюда. Сьюзен изъявляет желание посмотреть его квартиру. Вместо взрослого времяпрепровождения с алкоголем и интимными ласками они прыгают на батуте и играют в настолку, после чего Джош «ложится сверху» – на второй ярус кровати.

Пол, ревнующий Сьюзен, предлагает Джошу сыграть в теннис. Тот уличает коллегу во лжи, завязывается потасовка из-за мяча, в ходе завистливый вице-президент разбивает Джошу нос. Он обсуждает с Макмилланом идеи новых игрушек, глава компании доносит до него мысль, что надо давать детям взрослеть, и что 13-летнему мальчику нужна 13-летняя девочка. Компания отмечает День рождения нового вице-президента. Между ним и Сьюзен начинается роман, они проводят время в парке аттракционов, после чего танцуют медленный танец, в ходе которого девушка целует его в шею, что переходит в продолжительный поцелуй с продолжением.

Джош всё больше погружается во взрослую жизнь, например дарит секретарше мисс Паттерсон коробку с шампанским, впервые заказывает чёрный кофе и общается с коллегами в нерабочее время, забывая, что значит быть ребёнком, с Билли, в свою очередь, проводя всё меньше времени из-за плотного графика. От начальника Макмиллана главный герой получает заказ на новую линейку игрушек, которыми втихаря пользуется даже Пол. Увидев увлечённость школьников комиксами, он решает создать их электронную версию. Сьюзен хочет, дабы их отношения получили развитие. Билли в который раз пытается дозвониться до друга, после чего идёт к нему в офис. Они ссорятся, лучший друг пытается донести до главного героя, что он подросток, тем более младше него на три месяца. Билли уверяет миссис Баскин, приготовившей подарок Джошу в колоды бейсбольных карточек, в которой есть Пит Роуз, что её сын скоро вернётся.

Джош возвращается к компьютерной игре из начала фильма, на этот раз успевая расплавить колдуна при помощи тепловой капсулы. Однако жизнь мальчишки в теле взрослого мужчины не может продолжаться долго – он тоскует по родителям и прежней жизни, посещает родные места, после чего пытается объяснить Сьюзен своё положение ребёнка во взрослом теле, однако та интерпретирует это как его боязнь взять на себя обязательства. Оставшись одна, она обнаруживает в его бумажнике карточку «Золтер молвит» с надписью на обороте «Ваше желание исполнено».

Билли обзванивает аттракционы на наличие нужного автомата и наконец находит его в парке Си-Поинт в Нью-Йорке. На презентации электронного комикса Джош удаляется, его пытается нагнать Сьюзен. Радостный Билли видит, как его друг садится в такси и наконец знакомится с его девушкой, говоря, куда тот отправился.

Джош находит тот самый игровой автомат, вставляет монетку, вытаскивает вилку из розетки и, как тогда, бьёт по нему, чтобы он заработал. Загадав желание вновь стать ребёнком, он запускает монету в рот кукле в облике восточного волшебника. Подбежавшая Сьюзен достаёт карточку и впадает в уныние, понимая, что их отношениям конец. Джош говорит, что она – единственное, что может заставить его остаться взрослым, и предлагает ей использовать машину, дабы стать ребёнком, но та отказывается, говоря, что была ребёнком достаточно, и предлагая сохранить телефон и продолжить лет через десять. Она подвозит Джоша до дома и целует его на прощание в лоб. На её глазах он становится мальчиком и бежит к радостной матери, Сьюзен улыбается.

В финальной сцене Джош и Билл вновь идут проводить время в месте. В титрах играет песня «Heart and Soul» – та же, которую играли Джош и мистер Макмиллан в магазине игрушек.

В ролях 
 Том Хэнкс — Джош Баскин (30-летний)
 Дэвид Москоу — Джошуа «Джош» Баскин (12-летний)
 Элизабет Перкинс — Сьюзен Лоуренс, вице-президент компании
 Роберт Лоджиа — мистер Макмиллан, глава компании игрушек
 Джон Хёрд — Пол Дэвенпорт, вице-президент компании, любовник Сьюзен
  — Билли Фрэнсис Копецки, одноклассник и друг Джоша
 Джон Ловитц — Скотти Бреннен
 Мерседес Рул — миссис Баскин

Награды и номинации 
 1988 — Венецианский кинофестиваль
 Специальная премия за детский фильм (особое упоминание) (Пенни Маршалл)
 1988 — Премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
 Лучшая мужская роль (Том Хэнкс)
 1989 — Премия «Золотой Глобус»
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) (Том Хэнкс)
 Номинация:
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
 1989 — номинация на премию «Хьюго»
 Лучшая драматическая постановка
 1989 — номинации на премию «Оскар»:
 Лучшая мужская роль (Том Хэнкс)
 Лучший оригинальный сценарий (Гэри Росс, Энн Спилберг)

 1990 «Сатурн»:
 Награды:
 Лучшая мужская роль (Том Хэнкс)
 Лучшая мужская роль второго плана (Роберт Лоджиа)
 Лучший сценарий (Гэри Росс, Энн Спилберг)
 Номинации:
 Лучший фильм-фэнтези
 Лучший режиссёр (Пенни Маршалл)
 Лучший молодой актёр или актриса (Джаред Раштон)

Режиссёрская версия 
Режиссёрская версия фильма вышла в двухдисковом DVD-издании 8 мая 2007 года. В отличие от предыдущей версии хронометраж увеличен на 26 минут.

Ссылки 

 
 «Большой» на сайте Rotten Tomatoes
 Рецензия на фильм New York Times
 Рецензия на фильм Washington Post

Примечания 

Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года
Фильмы об обмене телами
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Gracie Films
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года
Фильмы по сценариям Гэри Росса